Лаво-Орон () — округ у Швейцарії в кантоні Во.
Адміністративний центр — Бур-ан-Лаво.

Громади

Примітки 

Округи кантону Во